Mariana Gómez puede hacer referencia a:

Mariana Gómez del Campo (1978-), política mexicana.
Mariana Gómez, (1990-), balonmanista uruguaya.
Mariana Gómez, actriz y cantante colombiana.
Mariana Gómez, actriz y directora de doblaje mexicana.